A National Football League 1978-as szezonja az 59. szezon volt az amerikai professzionális amerikaifutball-ligában. A szezont a Super Bowl XIII zárta, amelyet a Pittsburgh Steelers a Dallas Cowboys ellen nyert meg.

Az alapszakasz mérkőzéseinek száma megváltozott. Mindegyik csapat a korábbi 14 helyett 16 mérkőzést játszott. A rájátszásba bekerülő csapatok száma is bővült, mindkét konferenciából további egy–egy csapat került be.

Alapszakasz 

Döntetlenre végzők

Rájátszás

Források

További információk 
 Az NFL hivatalos honlapja

National Football League szezonok
Nfl